Берат () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Місто Берат — у Албанії, Європа.
 Берат (область) — адміністративна одиниця Албанії.
 Берат - султанська грамота.